Il singolare del Tasmanian International 1995 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1995.

Mana Endō era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Leila Meskhi ha battuto in finale 6–2, 6–3 Fang Li.

Teste di serie

 n/a
  Chanda Rubin (secondo turno)
  Judith Wiesner (semifinali)
  Ginger Helgeson-Nielsen (primo turno)

 Leila Meskhi (campionessa) 
 Larisa Neiland (primo turno) 
 Irina Spîrlea (primo turno) 
 Lisa Raymond (secondo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tasmanian International 1995